El término Liverpool puede referirse:

En Inglaterra
 a Liverpool, una ciudad en Merseyside, al noroeste de Inglaterra, sobre el lado norte del estuario del Río Mersey;

En Estados Unidos
 a Liverpool, una localidad en el estado de Illinois;
 a Liverpool, una villa en el estado de Nueva York;
 a Liverpool, un borough en el estado de Pensilvania;
 a Liverpool, una localidad en el estado de Texas;

En Australia
 a Liverpool, un suburbio de Sídney;

En Argentina
 a New Liverpool, un barrio inglés en la ciudad de Bahía Blanca;

En México
 a Liverpool, una tienda departamental;

En el fútbol
 al Liverpool Football Club, un club de Inglaterra;
 al Liverpool Football Club Women, sección femenina del club anterior;
 al Liverpool Fútbol Club, un club de Uruguay;
 al Liverpool Wanderers Football Club, un club de Chile.